Quella carezza della sera/Aldebaran – 45 giri dei New Trolls del 1978
Quella carezza della sera – album dei New Trolls del 1989